Osoby o tym nazwisku:
 Barbara Benkó – węgierska kolarka
 Réka Benkó – węgierska szablistka